Amerikanka peut faire référence à :
 Amerikanka, le titre original du film russe L'Américaine de Dmitri Meskhiev sorti en 1997 ;
  (), une prison biélorusse de l'ère stalinienne située à Minsk, aujourd'hui centre de détention provisoire du KGB biélorusse.